HX steht als Abkürzung für:

 Halbduplex, Betriebsart in der Nachrichtentechnik, siehe Duplex (Nachrichtentechnik)
 die postcode area Halifax (West Yorkshire)
 Hong Kong Airlines, chinesische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 nur zeitweise aktiver Nahverkehrsbereich, Hinweis in Luftfahrtkarten
 eine Baureihe geschützter Allrad-LKWs der Rheinmetall MAN Military Vehicles, siehe MAN gl #HX-Serie
Human Experience, als Umschreibung für einen inklusiven menschlichen Erfahrungsraum, erweitert die Begriffe Customer Experience (CX) und User Experience (UX)

HX als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Höxter
 Großbritannien: Portsmouth
 Norwegen: Lillehammer in der Provinz Oppland
 Ungarn: Streitkräfte (Magyar Honvédség)

H X steht für:
 Horten H X, Nurflügel-Jagdeinsitzer der Gebrüder Horten

Siehe auch:
 HX-Geleitzüge

Abkürzung